BTR steht für:

 BTR plc, ehemaliger britischer Konzern (1924–1999)
 Bias Transfer Roller, Übertragungsrolle bei der Xerografie, siehe Elektrofotografie #Toner-Transfer
 verschiedene Artikel zu Big Time Rush:
 Big Time Rush, eine US-amerikanische Band
 die gleichnamige Fernsehserie, die von 2009 bis 2013 produziert wurde
 B.T.R., das erste Studioalbum der Band aus dem Jahr 2010
 Bronetransportjor, eine Familie sowjetischer bzw. russischer/ukrainischer Schützenpanzer
 Bühnentechnische Rundschau, deutsche Fachzeitschrift für Theater- und Veranstaltungstechnik

Abkürzung